Kachler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kachler (1847–1908), österreichischer Architekt
 Fritz Kachler (1888–1973), österreichischer Eiskunstläufer
 Georg Kachler (1764–1845), österreichischer Maler
 Josef Kachler (1847–1890), österreichischer Chemiker
 Michael Kachler (1806–1875), österreichischer Maler
 Peter Kachler (1811–1868), österreichischer Maler